Ленинке́нт () — посёлок городского типа в Дагестане. Входит в городской округ город Махачкала. Подчинён Кировской районной администрации города Махачкала.

Расположен в 8 км к западу от города Махачкала.

История 
С 1922 г Дагестанский обком, Наркомат земледелия ДАССР начали разрабатывать мероприятия по проведению организованного переселения горцев Дагестана на плоскость. С целью привлечения большего количества переселенцев, ЦИК и Совнарком ДАССР в 1924 г приняли решение приступить к строительству двух образцово-показательных поселков в будущем получивших названых Самуркент и Ленинкент. Для заселения одного из поселков, были переселены жители села Атлы-Боюн, по названию которого и новый посёлок получил название Атлыбоюн. Постановлением ЦИК ДАССР от 20.09.1924 г. посёлок Атлыбоюн был переименован в Ленинкент.

Статус посёлка городского типа — с 1965 года.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Средняя и начальная школа № 35.
 Негосударственное образовательное учреждение Основная общеобразовательная школа «Квант»;
 МОУ СОШ № 2;
 Администрация поселка;
 АТС № 51;
 детский сад № 93;
 поликлиника;
 женская консультация;
 милицейская школа;
 школа для глухонемых.

Транспорт 
Рядом с поселком проходит федеральная трасса Махачкала-Хасавюрт.

Между городом и посёлком курсируют маршрутные такси трёх маршрутов № 125, 125-А и 146.

В полукилометре от поселка протекает канал Октябрьской революции.

Условия проживания 
Как во многих других населённых пунктах, в Ленинкенте существует множество проблем: большинство дорог не асфальтированы, водоснабжение производится по часам, кроме того, вода подается без очистки, на многих улицах отсутствует канализация в районе новых планов часты перебои с подачей электроэнергии, есть проблема с газификацией.

В поселке существует проблема со змеями, часты случаи их появления в нагорной части Ленинкента.

Памятники 
 Солдатам, защищавшим родину в годы ВОВ (в центре города).
 Джалалутдину Коркмасову (на ул. Коркмасова). Рядом с памятником находится сероводородный источник.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа город Махачкала
Посёлки городского типа Дагестана
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1924 году в России
1920-е годы в Дагестане